

Editoria 
 La Montagne – quotidiano regionale francese con sede a Clermont-Ferrand

Geografia 
 La Montagne – comune francese della Loira Atlantica
 La Montagne – comune francese dell'Alta Saona

Musica 
 La Montagne – album di Jean Ferrat del 1965
 La Montagne – canzone di Jean Ferrat del 1964, dall'omonimo album

Persone 
 Ray LaMontagne – cantautore e musicista statunitense
 Pierre de La Montagne (1755) – letterato e traduttore francese